Le tournoi de tennis d'Allemagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1973 se dispute à Hambourg du 11 au .

Helga Masthoff remporte le simple dames. En finale, elle bat Pat Pretorius.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Helga Masthoff et Heide Schildknecht-Orth.

En double mixte, la paire Pat Pretorius et Hans-Jürgen Pohmann enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Allemagne
 Saison 1973 de tennis féminin

Lien externe

Navigation 

WTA 1973
Allemagne